I fucilieri di Sharpe (Sharpe's Rifles) – romanzo di Bernard Cornwell del 1988
 Sharpe's Rifles – film del 1993 diretto da Tom Clegg